Wannabe kan avse:

Wannabe – en person som gillar att imitera en annan
 Wannabe (datorspel) – datorspel utvecklat av Vision Park
 Wannabe (sång) – en sång som Spice Girls sjöng